Fra Petar Bakula (1816. – 1873.), pisac i prosvjetitelj
 Petar Bakula (1906. – 1997.), pjesnik i pripovjedač
 Petar Bakula (revolucionar) (1947. – 1972.?), pripadnik Bugojanske skupine